Depew ist der Familienname von:
 Chauncey Depew (1834–1928), US-amerikanischer Politiker und Unternehmer

Depew ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Depew (Iowa)
 Depew (New York)
 Depew (Oklahoma)
 Depew Township (Creek County, Oklahoma)